Ascodesmidaceae är en familj av svampar. Ascodesmidaceae ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Skålsvampar
Ascodesmidaceae